Il doppio del torneo di tennis Japan Open Tennis Championships 1973, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Malcolm Anderson e Ken Rosewall che hanno battuto in finale Colin Dibley e Allan Stone 7-5, 7-5.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Japan Open Tennis Championships 1973